Souzay bezeichnet:

Souzay-Champigny, Gemeinde im französischen Département Maine-et-Loire
Gérard Souzay (1918–2004), französischer Sänger